JAV steht für:
 Jahresarbeitsverdienst
 Flughafen Ilulissat, Flughafen in Grönland nach dem IATA-Code
 Japanese Adult Video, englisch für Japanische Pornografie
 Jordan Aviation, jordanische Charterfluggesellschaft nach dem ICAO-Code 
 Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jáv. ist das botanische Autorenkürzel für:
 Sándor Jávorka (1883–1961), ungarischer Botaniker

jav steht für:
 Javanische Sprache (ISO-639-3-Code)

JAV